Galavotto è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Chiesanuova.

Storia

Geografia fisica
Galazzano sorge a nord-est del suo castello.

Voci correlate 
 Chiesanuova (San Marino)
 Caladino
 Confine (San Marino)
 Molarini
 Poggio Casalino
 Poggio Chiesanuova
 Teglio (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino